Hendriksen ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hendriksen (* 1886), grönländischer Landesrat
 Alex Hendriksen (* 1975), in der Schweiz lebender Jazzmusiker
 Karl Hendriksen (1869–1928), grönländischer Landesrat
 Theodorus Gerardus Antonius Hendriksen (1907–2001), römisch-katholischer Weihbischof in Utrecht
 Wiebke Hendriksen (* 1951), deutsche Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Hendriksen Strait, Meerenge in Nunavut (Kanada)
 Henriksen